Amy Woodforde-Finden (1860-1919), compositrice britannique ;
 Edward Francis Finden (1791-1857), graveur britannique ;
 William Finden (1787-1852), graveur britannique.